Kampoaga peut désigner :
Kampoaga, la commune du département du Tenkodogo au Burkina Faso.
Kampoaga, la commune du département du Yargatenga au Burkina Faso.